Hantzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hantzsch (1841–1920), deutscher Heimatforscher
 Arthur Hantzsch (1857–1935), deutscher Chemiker
 Bernhard Hantzsch (1875–1911), deutscher Ornithologe und Arktisforscher
 Johann Gottlieb Hantzsch (1794–1848), deutscher Maler
 Nora Hantzsch (* 1983), Künstlername Sookee, deutsche Rapperin
 Viktor Hantzsch (1868–1910), deutscher Historiker und Geograph

Siehe auch:
 Hantsch (Hugo Hantsch, 1895–1972)